

Miasta w USA 
 Kirk – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Yuma

Osoby 
 Florence Jan Kirk – entomolog
 James T. Kirk – fikcyjna postać z Star Trek
 Karen E. Kirk – genetyk molekularna i cytobiolog
 Thomas William Kirk – nowozelandzki biolog

Przypisy